Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub West Ham United FC in het seizoen 2008–2009.

Twee jaar na de degradatie in het seizoen 2002/03 kwam de club uit de hoofdstad Londen weer uit in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League. In het seizoen 2004/05 was de club als zesde geëindigd in de Football League Championship, waarna promotie werd afgedwongen in de play-offs. Vorig seizoen eindigde West Ham United op de tiende plaats in de eindrangschikking.

Onder leiding van Alan Curbishley begon de club pas het seizoen met een 2-1 thuisoverwinning op Wigan Athletic. Op 3 september, kort na de 4-1 zege op Blackburn Rovers, diende Curbishley zijn ontslag in uit onvrede over het gebrek aan transfergelden en het gedwongen vertrek van sleutelspelers als Freddie Ljungberg, Bobby Zamora, Anton Ferdinand en George McCartney. Zijn taken werden tijdelijk overgenomen door de trainer van het reserveteam, Kevin Keen, waarna de clubleiding een short-list met potentiële opvolgers van Curbishley opstelde met daarop de namen van Slaven Bilić, Gérard Houllier, Gianfranco Zola, Roberto Donadoni en Roberto Mancini. Uiteindelijk viel de keuze op oud-speler Zola, onder wiens leiding West Ham United op de negende plaats eindigde in de eindrangschikking. De Italiaan werd de eerste buitenlandse trainer uit de geschiedenis van de club.

In het toernooi om de FA Cup kwam West Ham United niet verder dan de achtste finales, waarin Middlesbrough over twee duels te sterk was. Op de 1-1 op eigen veld volgde een 2-0 nederlaag in het Riverside Stadium door treffers van Stewart Downing en Tuncay Şanlı. In de strijd om de Football League Cup moest West Ham United al afhaken in de derde ronde. Daarin werd op 23 september met 1-0 verloren van Watford door een eigen doelpunt van verdediger Hayden Mullins.

Middenvelder Scott Parker, in 2007 overgenomen van Newcastle United, werd door de supporters aan het einde van het seizoen verkozen tot Speler van het Jaar ("Hammer of the Year"). Doelman Robert Green eindigde als tweede in de jaarlijkse verkiezing.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2008/09 en op de negende plaats eindigden in de eindrangschikking.

FA Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de strijd om de FA Cup in het seizoen 2008/09.

Football League Cup

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die West Ham United vertegenwoordigden in de strijd om de Football League Cup in het seizoen 2008/09.

2009
West Ham United